Yoshiharu Ikeda (ur. 23 sierpnia 1977) – japoński skoczek narciarski. Pięciokrotny medalista zimowej uniwersjady: dwukrotnie złoty w drużynie, a także złoty, srebrny i brązowy indywidualnie.

Przebieg kariery 
Punkty Pucharu Kontynentalnego zdobywał przez sześć kolejnych sezonów – od 1994/1995 do 1999/2000. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1998/1999, zajmując w klasyfikacji generalnej 47. miejsce z 246 punktami. W tym samym sezonie startował również w zawodach Pucharu Świata. Najlepszy wynik uzyskał 6 grudnia 1998 w Chamonix, zajmując 34. miejsce.

Uczestniczył w zawodach skoków narciarskich na Zimowej Uniwersjadzie 1997 i 1999. Indywidualnie w tych pierwszych, rozgrywanych na kompleksie Muju Resort, zwyciężył na skoczni dużej, wyprzedzając bezpośrednio Alexandra Pointnera i Yūsuke Kaneko, a na skoczni normalnej zajął drugie miejsce, wyprzedzony przez Łukasza Kruczka. Również w zawodach drużynowych zdobył złoty medal. Podczas uniwersjady ustanowił rekordy obu obiektów, na których odbywały się zawody, wynoszące odpowiednio 136 i 103,5 m.

Zdobywał medale również podczas kolejnej uniwersjady. Ponownie zdobył złoty medal w zawodach drużynowych. Indywidualnie na skoczni normalnej MS 1970 B zdobył brąz, a na skoczni dużej MS 1970 A zajął 6. miejsce.

Osiągnięcia

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 1997  Jeonju/Muju – srebrny medal (K-90), złoty medal (K-120)
 1999  Poprad/Szczyrbskie Jezioro – brązowy medal (K-90), 6. miejsce (K-120)
  Drużynowo
 1997  Jeonju/Muju – złoty medal
 1999  Poprad/Szczyrbskie Jezioro – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach

Puchar Kontynentalny

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977